Vânătoru ( < ):
 Nume de familie
 Gheorghe Vânătoru
 Râu
 Râul Vânătoru, județului Covasna, curs de apă afluent al râului Bâsca Mare

Vezi și 
 Vânători
 vânător

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale